Porto Alegres storstadsområde är den största storstadsregionen i södra Brasilien med cirka 4,3 miljoner invånare och den femte mest folkrika i landet. RMPA skapades genom lag 1973 och bestod ursprungligen av 14 kommuner. Den demografiska tillväxten som främst berodde på interna migrationer, sammankoppling av stadsnätverk och successiva emancipationer ledde till att nya områden integrerades i storstadsregionen. Idag samlar det Rio Grande do Suls huvudstad Porto Alegre plus 33 angränsande kommuner i en intensiv stadsbyggnadsprocess.

Det är den femte mest befolkade storstadsregionen i Brasilien - överträffas endast av storstadsområdena São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte respektive Brasília, den har också den fjärde största BNP i Brasilien och är för närvarande den 82:e största städerna tätbebyggelse i världen.

Kommuner

Referenser 

Storstadsområden i Brasilien